Centro Católico Português — partido político português extinto
 Centro Cultural Plataforma — situado em Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia
 Código Civil Português — norma jurídica do direito civil português
 Comunicação de Campo Próximo — tecnologia de troca de informações sem fio entre dispositivos fisicamente próximos
 Concentrado de complexo protrombínico — medicamento feito de fatores de coagulação sanguínea
 Cyrela Commercial Properties — empresa

Ver também 
 Anticorpo antipeptídeo citrulinado (anti-CCP) — autoanticorpo humano

Desambiguações de siglas